Оркун Кёкчю (; ) — турецкий и нидерландский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Фейеноорд» и сборной Турции.

Клубная карьера 
С 2011 по 2014 год был игроком футбольной академии клуба «Гронинген», после чего стал игроком академии «Фейеноорда». В основном составе «Фейеноорда» Кёкчю дебютировал 17 сентября 2018 года в матче Кубка Нидерландов против «Гемерта», отличившись забитым мячом. 9 декабря 2018 года 17-летний полузащитник дебютировал в Эредивизи, выйдя на замену в матче против «Эммена» и отметился в той игре забитым мячом и голевой передачей на Стевена Бергёйса. 10 марта 2019 года забил свой второй гол в сезоне в матче чемпионата против клуба «Витесс».

Карьера в сборной 
Кёкчю выступал за национальные футбольные сборные Нидерландов до 17, до 18 и до 19 лет. Благодаря своим турецким корням выступает за сборную Турции.

Личная жизнь 
Старший брат Оркуна, , также является профессиональным футболистом и играет за молодёжные сборные Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Фейеноорда» 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»